Пембаур () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Пембаур, Йозеф (младший) (1875—1950) — немецкий пианист и композитор.
 Пембаур, Йозеф (старший) (1848—1923) — австрийский композитор и органист.